Gebyog kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gebyog, Karanganyar, by, 
 Gebyog, Magetan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar